Джахо́н Абдусаи́дович Курба́нов (род. 12 февраля 1986, Худжанд) — таджикский боксёр, представитель нескольких весовых категорий от средней до супертяжёлой. Выступает за сборную Таджикистана по боксу начиная с 2005 года, чемпион Азиатских игр, чемпион Азии, победитель и призёр турниров международного значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Джахон Курбанов родился 12 февраля 1986 года в городе Худжанде Согдийской области Таджикской ССР.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2005 года, когда вошёл в основной состав таджикской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Хошимине, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в зачёте средней весовой категории. Выступил и на чемпионате мира в Мяньяне, но здесь попасть в число призёров не смог, проиграв уже на предварительном этапе россиянину Матвею Коробову.

В 2006 году в полутяжёлом весе одержал победу на Азиатских играх в Дохе, стал бронзовым призёром впервые проводившегося чемпионата мира среди студентов в Алма-Ате, уступив в полуфинале казаху Ердосу Джанабергенову.

На мировом первенстве 2007 года в Чикаго остановился уже в 1/16 финала, был побеждён представителем Казахстана Еркебуланом Шыналиевым.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — в категории до 81 кг благополучно прошёл первых двоих соперников по турнирной сетке, тогда как в третьем четвертьфинальном бою с Шыналиевым был дисквалифицирован. Также в этом сезоне добавил в послужной список бронзовую награду, полученную на Кубке мира в Москве.

В 2009 году поднялся в первый тяжёлый вес и выступил на чемпионате мира в Милане, где, однако, был остановлен уже в 1/16 финала.

На Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу завоевал бронзовую медаль.

В 2011 году стал бронзовым призёром в зачёте таджикского национального первенства, боксировал на мировом первенстве в Баку, проиграв в 1/8 финала россиянину Артуру Бетербиеву.

Находясь в числе лидеров боксёрской команды Таджикистана, Курбанов прошёл отбор на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне — здесь вновь выступал в категории до 81 кг, но на сей раз потерпел поражение уже в стартовом поединке от малоизвестного тунисского боксёра.

После лондонской Олимпиады Джахон Курбанов остался в основном составе таджикской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2013 году он стал серебряным призёром чемпионата Таджикистана в зачёте супертяжёлого веса, отметился победой на домашнем Мемориале Исмаила Хамзалиева, выступил на чемпионате мира в Алма-Ате.

В 2014 году в первом тяжёлом весе дошёл до четвертьфинала на Азиатских играх в Инчхоне.

В 2015 году выиграл чемпионат Таджикистана в категории до 91 кг, получил бронзу на азиатском первенстве в Бангкоке, уступив в полуфинале представителю Казахстана Василию Левиту, принял участие в мировом первенстве в Дохе.

На чемпионате Таджикистана 2016 года вновь был лучшим в первом тяжёлом весе. Пытался пройти отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но на двух квалификационных турнирах выступил неудачно.

В 2017 году выиграл бронзовые медали на чемпионате Азии в Ташкенте и на Мемориале Виктора Ливенцева в Минске, где был остановлен представителем Белоруссии Сергеем Корнеевым. Побывал на чемпионате мира в Гамбурге, где был побеждён другим белорусом Владиславом Смягликовым.

На чемпионате Таджикистана 2018 года в очередной раз одолел всех оппонентов в первой тяжёлой весовой категории и тем самым завоевал награду золотого достоинства.

Профессиональная карьера 
В апреле 2006 года Курбанов попробовал себя на профессиональном уровне, но проиграл по очкам украинскому боксёру Виктору Зиновьеву (8-1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джахон Курбанов — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Боксёры Таджикистана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Чемпионы Азии по боксу